Оболдин — русская фамилия; имеет женскую форму Оболдина.

 Известные носители 
 Оболдин, Савелий Савельевич (1922—1991) — сержант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

 Оболдина, Инга Петровна (Стрелко́ва; род. 1968) — российская актриса театра и кино.